Гиззат — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гиззат — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Гиззат — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.